La temporada de 1971 del Campeonato del Mundo de Motociclismo fue la 23.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo.

Desarrollo y resultados 
Giacomo Agostini sumaría su décimo título mundial, por delante de Carlo Ubbiali y Mike Hailwood convirtiéndose en el piloto más laureado de la historia. Ángel Nieto tuvo opciones en 50cc y 125cc pero tan solo sumó el de 125cc, ya que en la cilindrada más pequeña tuvo que ceder ante Jan de Vries. Phil Read se adjudicó el título de 250 con la Yamaha de Eric Cheney.

Agostini ganó el título de 350 cc por cuarto año conecutivo pero un debutante finés Jarno Saarinen, ganó su primer Gran Premio en el que sería las carreras más fulgurantes de la historia. Agostini no tuvo problemas en 500cc, ganando las ocho primeras carreras de las once que constaba el calendario.

A destacar, la victoria de Jack Findlay en el Gran Premio del Úlster por ser la primera victorias de Suzuki en 500cc y también la primera en esta categoría con una moto de dos tiempos. Kawasaki consiguió su victoria en 500cc en el Gran Premio de España en el Jarama cuando Dave Simmonds por delante de Agostini. El Gran Premio de Austria entraba en el calendario disputándose en Salzburgring.

Calendario y resultados

Resultados

500cc 

{|
|

350cc 

{|
|

250cc 
{|
|

125cc

50cc

Referencias

Enlaces externos 

 Historia y palmarés del Mundial de Motociclismo

Deportes de motor en 1971
1971